David Lewis (1879–?) angol sportlövő, olimpikon
 David Lewis (1903–1987) amerikai producer
 David Lewis (1916–2000) amerikai színész
 David Lewis (1936) angol bobos, olimpikon
 David Lewis (1941–2001) amerikai filozófus
 David Lewis (1964) új-zélandi teniszező
 David Lewis (1976) kanadai színész